Szathmári Paksi Mihály (16. század) tanár
 Szathmári Paksi Mihály (1683–1744) tanár, igazgató
 Szathmári Paksi Mihály (1715–1778) tanár, előbbi fia
 Szathmári Paksi Mihály (1745–1773) tanár, bölcseleti doktor, előbbi fia